Маянк Кумар — винахідник, підприємець і інженер-програміст-самоучка. Він відомий винаходом першої у світі  та багатомовної мови програмування OM Lang. Він є засновником проекту , який спрямований на створення  для .

Зовнішні посилання 
Маянк на Facebook
Маянк на Instagram
Маянк на Twitter
Маянк на Linkedin
Маянк на YouTube

Примітки